Inledande omgångar i Svenska cupen 2020/2021 inleddes den 30 juli 2020.

Omgång 1

Sammanfattning

Matcher

Omgång 2

Sammanfattning

Matcher

Anmärkningar

Källor
Svenskfotboll.se

Noter